Michael har flere betydninger:

 Michael (drengenavn) - drengenavn
 Michael (Michael Jackson-album) -  posthumt udgivet album af Michael Jackson
 Michael (film fra 1996) - amerikansk fantasyfilm fra 1996 af Nora Ephron